

Pessoas 
 Joseph Banks Rhine

Localidades 
 Rhine (Geórgia) - cidade dos Estados Unidos

Ver também 
 Reno

Desambiguação